Eurovan est un terme qui signifie:
Eurovan était la dénomination sur le marché nord-américain d'une ancienne génération de Volkswagen Transporter.
 Eurovan (PSA/Fiat) sont des monospaces fabriqués par le groupe PSA et le groupe Fiat/Lancia, cette dénomination désigne les modèles Citroen Evasion et C8, Fiat Ulysse, Lancia Zeta et Phedra, et Peugeot 806 et 807.